El Puente de la Concordia puede hacer referencia a varios puentes:

 El Puente Internacional de la Concordia, que une a la ciudad de Artigas (Uruguay), con la ciudad de Quarai (Brasil).

 El Puente de la Concordia, en la ciudad de París.